Фридрих Людвиг:

 Фридрих Людвиг, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский (1653—1728) — герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бек
 Фридрих Людвиг Карл Прусский (1773—1796) — прусский принц и генерал-майор прусской армии
 Фридрих Людвиг Мекленбург-Шверинский (1778—1819) — наследный принц Мекленбург-Шверинский
 Фридрих Людвиг (1872–1930) — немецкий музыковед-медиевист